Energie liberă se poate referi:

Energie liberă termodinamică
Suprimarea energiei libere (teorie a conspirației)